«Опасная гастроль» () — художественный фильм Дольфа Лундгрена 2009 года.

Съёмки фильма проходили в Софии и Москве в августе—сентябре 2008 года. Премьера фильма состоялась 18 июля 2009 на фестивале в Искья (Италия).

Сюжет 
В августе 1991 года провалилась попытка государственного переворота в СССР, направленная против Михаила Горбачёва. Главой заговорщиков был бывший министр обороны Дмитрий Казов, вскоре покончивший с собой. Много лет спустя из американской эмиграции возвращается сын Казова Олег, бывший капитан советской армии. Оказывается, все эти годы он вынашивал планы мести. Олег Казов винит в смерти отца Алексея Петрова, нынешнего президента России.

Ничего не подозревающий президент Петров, вняв уговорам своих дочерей, приглашает в Россию американскую поп-звезду Венус. Вместе с ней в Москву для участия в концерте едет и рок-группа CMF. Президент Петров с дочерьми, прихватив за компанию американского посла, приезжают на концерт. Группа террористов во главе с Олегом Казовым, пристрелив нескольких зрителей и музыкантов, захватывают в заложники президента Петрова с дочерьми, поп-диву Венус, а заодно и американского посла.

Но в планы террористов неожиданно вмешивается долговязый и татуированный барабанщик-металлист Джо. Он бывший участник банды байкеров, он не любит оружие (и на это у него есть свои причины) и предпочитает делать всё голыми руками. Ему помогает лишь агент ФСБ Михаил Каписта.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы Дольфа Лундгрена
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2009 года